Я́ков Ха́нин:
 Ханин, Яков Израилевич (1931—2003) — советский и российский физик.
 Ханин, Яков Давыдович (1922 — ?) — советский и молдавский учёный в области виноградарства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.